Ungodly Hour — второй студийный альбом американского семейного соул-дуэта Chloe x Halle, выпущенный 12 июня 2020 года лейблами  и Columbia Records. Первоначально запланированный на 5 июня релиз был перенесен на 12 июня, чтобы показать уважение и поддержку движению Black Lives Matter.

История 
14 мая 2020 года сёстры из дуэта Chloe x Halle впервые объявили о выходе их второго студийного альбома Ungodly Hour. Они представили обложку диска и сделали доступным предзаказы на их первые два сингла «Catch Up» and «Do It», эксклюзивно через iTunes.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 80 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди отзывов: Шахзаиб Хуссейн из журнала Clash («это успокаивающий бальзам для мира, находящегося в огне. Это признание женственности, проекция поколения молодых чернокожих женщин, вдохновленных коллективной готовностью осуществить эффективные изменения перед лицом невзгод»), Рэйчел Ароэсти из газеты The Guardian (альбом с «роскошным гармониям и сложными ритмами»).

Итоговые списки

Награды и номинации 
На 63-е церемонии «Грэмми» Ungodly Hour и его треки получили три номинации: альбом был номинирован в категории Best Progressive R&B Album, его ведущий сингл «Do It» был номинирован в категории Best R&B Song, в то время как «Wonder What She Thinks of Me» был номинирован в категории Best Traditional R&B Performance.

Список композиций 
По данным Amazon Music.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Chloe x Halle Performance | Dear Class Of 2020
 

Соул-альбомы США
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Boi-1da